TTS kan syfta på:
 Talsyntes (Text To Speech)
 Tal och Ton Studioteknik
 T-Tauri-stjärna
 Teater Teamet Skiftinge
 Tvillingtransfusionssyndrom
 Girls' Generation-TTS (TaeTiSeo)